België
 Brouwerij Belle-Vue (Brussel), een voormalige geuzebrouwerij te Brussel
 Brouwerij Belle-Vue (Veurne), een voormalige brouwerij te Veurne
 Brouwerij Belle-Vue (Wervik), een voormalige brouwerij en onroerend erfgoed te Wervik

Canada
 Bellevue (Newfoundland en Labrador), plaats op Newfoundland
 Bellevue (Ontario), plaats in Ontario

Duitsland
 Slot Bellevue, de ambtswoning van de Duitse Bondspresident

Frankrijk
 Bellevue (Frans-Guyana), een inheems dorp in Frans-Guyana

Nederland
Theater Bellevue, een theater in Amsterdam
Bellevue (Tiel), een voormalige sociëteit en koffiehuis in Tiel 

Suriname 
Bellevue (Suriname), een plaats in het district Coronie

Verenigde Staten
Bellevue (Idaho)
Bellevue (Illinois)
Bellevue (Iowa)
Bellevue (Kentucky)
Bellevue (Michigan)
Bellevue (Nebraska)
Bellevue (Ohio)
Bellevue (Pennsylvania)
Bellevue (Texas)
Bellevue (Washington)
Bellevue (Washington DC), een wijk in Washington D.C.
Bellevue Town, Wisconsin

Zweden
Bellevue (Malmö), een wijk in de Zweedse stad Malmö

Zwitserland
Bellevue (Zwitserland), een gemeente in het Zwitserse kanton Genève